Kamenná Lhota ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Kamenná Lhota, Gemeinde im Okres Havlíčkův Brod 
Kamenná Lhota, Ortsteil der Gemeinde Borotín u Tábora, Okres Tábor
Kamenná Lhota, Ortsteil der Gemeinde Čestín, Okres Kutná Hora
Kamenná Lhota, Ortsteil der Gemeinde Popovice u Benešova, Okres Benešov
Kamenná Lhota, Ortslage der Gemeinde Zdíkov, Okres Prachatice
Kamenná Lhota, Ortslage der Gemeinde Nová Ves u Leštiny, Okres Havlíčkův Brod